Giech steht für:
 Giech (Adelsgeschlecht), fränkisches Hochadelsgeschlecht
 Giech (Gemeinde), frühere Gemeinde, heute Stadtteil von Scheßlitz im Landkreis Bamberg, siehe Straßgiech
 Burg Giech in Scheßlitz, siehe Giechburg

Giech ist der Familienname folgender Personen:
 Carl von Giech (1795–1863), Politiker
 Georg von Giech († 1501), Dompropst im Bistum Würzburg